Csehország
 Bezděčí u Trnávky, település a Svitavyi járásban
 Bezděčí, Velké Opatovice településrésze a Blanskói járásban